Okręty US Navy o nazwie USS  "Asterion":
 Pierwszy "Asterion" (AK-100) był frachtowcem, który służył i w I wojnie światowej i w II wojnie światowej.
 Drugi "Asterion" (AF-63) nosił wcześniej nazwę "Arcadia Victory" i został nabyty przez Marynarkę w 1961 roku jako okręt magazynowy.
Asterion